Deux classes de navires de l'United States Navy ont porté le nom de classe Delaware :
 la , une classe de sept navires de ligne construits au  ;
 la , une classe de deux cuirassés construits peu avant la Première Guerre mondiale.

Classe de bateau de l'US Navy